Kollationering kan syfta på:

Kollationering (teater) – när ett teaterstycke, pjäs eller spex presenteras för ensemblen. Styckets titel, eventuell affisch och musik kommer nu alla till del. På kollationeringen sker även rollfördelningen och när detta är gjort läses manuset igenom av de som skall besätta rollerna. 

Kollationering (bokbinderi) – ett moment i bokbinderi

Kollationering (telegram) – vid telegramutväxling, dels den i de fastställda trafikmetoderna föreskrivna repetition (återsändning, motläsning) som mottagaren gör för kontroll av att allt är rätt mottaget, dels den repetition av sifferuttryck och namn som sändaren gör som avslutning av sänt meddelande.

Sambandstjänst
Teaterproduktion